Artur Iskanderowicz Chamidulin (ros. Артур Искандерович Хамидулин, ur. 30 kwietnia 1977 w Ufie) – rosyjski skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998, brązowy medalista Zimowej Uniwersjady 2001.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 marca 1997 w Planicy, gdzie zajął 37. miejsce. Pierwsze punkty PŚ zdobył 29 listopada 1998 w Lillehammer, gdzie był 28. Poza tym występem, jeszcze trzykrotnie zakwalifikował się do serii finałowej zawodów PŚ. Miało to miejsce 19 grudnia 1998 w Oberhofie (28. miejsce), dzień później także w Oberhofie (17. miejsce) i 30 grudnia 1998 w Oberstdorfie (28. miejsce). Rosjanin wystartował także w konkursach skoków w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano. W zawodach indywidualnych na skoczni normalnej zajął 25. miejsce, na skoczni dużej był 23., a w konkursie drużynowym wraz z innymi reprezentantami Rosji zajął dziewiąte miejsce.

W 2000 wystartował w mistrzostwach świata w lotach w Vikersund. W zawodach tych zaliczył groźny upadek, który zmusił go do zakończenia sezonu.

W konkursie skoków w ramach Zimowej Uniwersjady 2001 w Zakopanem, zdobył brązowy medal na skoczni normalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999: 64.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Ufie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1999
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001